Lijst van burgemeesters van Velp (Gelderland), gemeente tussen 1812 en 1818.
 Lijst van burgemeesters van Velp (Noord-Brabant), gemeente tussen 1811 en 1942.